Vauxhall kan avse:

Geografi
 Vauxhall, Alberta – stad i Kanada
 Vauxhall, London – stadsdel (district) i södra London

Nöjesetablissemang
 Vauxhall Gardens – folklig nöjespark 1660–1859 där  Vauxhall, London nu ligger, förebild för övriga med liknande namn

 Vauxhall, Göteborg nöjespark med värdshus, 1773–1802
 Vauxhall, Kungsträdgården nöjeslokal i Stockholm, 1772–1801
 Vauxhallen på Djurgården – danssalong i Stockholm från 1833
 Wauxhall (danssalong) – Göteborg, 1927-1956

 Cap Vauxhall –  Haiti, 1700-talet
 Tivoli & Vauxhall, äldre namn för Tivoli, Köpenhamn

Biltillverkare med bilmodeller 
 Vauxhall Motors –  brittisk biltillverkare, tidigare dotterbolag till General Motors, från 2017 PSA Peugeot Citroën

 Vauxhall 30/98
 Vauxhall Astra
 Vauxhall Carlton
 Vauxhall Cavalier
 Vauxhall Chevette
 Vauxhall Corsa
 Vauxhall Firenza
 Vauxhall Royale
 Vauxhall Vectra
 Vauxhall Velox
 Vauxhall Victor
 Vauxhall Viva
 Vauxhall Wyvern

Annat
 Vauxhall and I – ett studioalbum av Morrissey från 1994
 Vauxhall Motors FC – en fotbollsklubb från Ellesmere Port, Cheshire, England